Samsung SGH-i250 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-i530
 Sharp GX-20
 Mitac 8390
 Panasonic X700
 Panasonic Z800

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

i